Vari edifici del periodo fascista prendono il nome di Torre Littoria:
 Torre Littoria di Torino, oggi Grattacielo Reale Mutua
 Torre Littoria nel Parco Sempione a Milano, oggi Torre Branca
 Torre Littoria del Palazzo Terragni a Lissone
 Torre civica di Carbonia, costruita durante il regime fascista e originariamente denominata Torre Littoria, tutt'oggi viene chiamata così da molti cittadini per vecchia consuetudine
 Torre Littoria di Sabaudia
 Torre Littoria di Torviscosa
 Torre Civica di Varese, costruita durante il regime fascista e originariamente denominata Torre Littoria